Рафаэль Надаль победитель турнира. В полуфинале он обыграл прошлогоднего победителя Новака Джоковича.

Общая информация 
Милош Раонич стал первым с 1958 года представителем Канады, сыгравшим в финале Rogers Cup.

Посев 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго раунда.

  Новак Джокович (Полуфинал)
  Энди Маррей (Третий раунд)
  Давид Феррер (Второй раунд)
 ''' Рафаэль Надаль (Титул)
  Томаш Бердых (Третий раунд)
  Хуан Мартин Дель Потро (Третий раунд)
  Ришар Гаске (Четвертьфинал)
  Станислас Вавринка ''(Второй раунд)

<li>  Кэй Нисикори (Третий раунд)
<li>  Томми Хаас (Второй раунд, отказ)
<li>  Милош Раонич (Финал)
<li>  Николас Альмагро (Первый раунд)
<li>  Фабио Фоньини (Второй раунд)
<li>  Жиль Симон (Первый раунд)
<li>  Ежи Янович (Третий раунд)
<li>  Янко Типсаревич (Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификации 

Rogers Cup 2013